The Case of Becky – opera teatrale di David Belasco ed Edward Locke
 The Case of Becky – film del 1915 diretto da Frank Reicher
 The Case of Becky – film del 1921 diretto da Chester M. Franklin